Antuco (gemeente)
 Antuco (vulkaan)